Archibald Rawlings (1891-1952) – calciatore inglese
 Bec Rawlings, propr. Rebecca Rawlings, nota prima del 2014 come Bec Hyatt (1989) – lottatrice di arti marziali miste australiana
 Bill Rawlings, propr. William Ernest Rawlings (1896-1972) – calciatore inglese
 David Rawlings (1969) – cantante e chitarrista statunitense
 Jack Rawlings, propr. John William Rawlings, detto Jack o Jackie (1923-2016) – calciatore inglese
 Jerry Rawlings (1947-2020) – politico ghanese
 John Joseph Rawlings (...–...) – ingegnere e inventore britannico
 Marjorie Kinnan Rawlings (1896-1953), scrittrice statunitense
 Richard Rawlings (1969) – imprenditore e celebrità statunitense